Milton steht für:

 Milton (Vorname), männlicher Vorname
 Milton (Oper), Opéra comique von Gaspare Spontini (1804)
 Milton (Pferd), ein Springpferd
 Milton (Musikprojekt), deutsches Elektropop-Musikprojekt
 (4332) Milton, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Milton, ursprünglicher Name der schottischen Whiskybrennerei Strathisla
 Milton Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Belford Motor Company
 Mount Milton, Berg im westantarktischen Ellsworthland

Milton ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Milton (* 1955), britische Politikerin
 Arthur Milton (1928–2007), englischer Cricket- und Fußballspieler
 Beauty Milton (* 1942), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 C. B. Milton (* 1968), niederländischer Popsänger
 Christine Milton (* 1985), dänische Popsängerin
 DeLisha Milton-Jones (* 1974), US-amerikanische Basketballspielerin
 Franklin Milton (1907–1985), US-amerikanischer Toningenieur
 Freddy Milton (* 1948), dänischer Comiczeichner und Comicautor
 Graeme Milton (* 1956), australisch-US-amerikanischer Physiker, Mathematiker und Hochschullehrer

 Kimball Milton (* 1944), US-amerikanischer Physiker
 Kjell-Rune Milton (* 1948), schwedischer Eishockeyspieler
 Little Milton (1934–2005), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Michael Milton (* 1973), australischer Skirennläufer
 Milton (* 1961), brasilianischer Fußballspieler
 Nicholas Milton (* 1967), australischer Dirigent
 Raymond Milton (1912–2003), kanadischer Eishockeyspieler
 Rikard Milton (* 1965), schwedischer Schwimmer
 Roy Milton (1907–1983), US-amerikanischer Blueschlagzeuger
 Shake Milton (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sybil Halpern Milton (1941–2000), US-amerikanische Historikerin
 Tommy Milton (1893–1962), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Trevor Milton (* 1981), US-amerikanischer Unternehmer
 William Hall Milton (1864–1942), US-amerikanischer Politiker

Milton ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Milton (New South Wales) 
 Milton (Queensland)

in England:
 Milton (Cambridgeshire)
 Milton (Northamptonshire)
 Milton (Portsmouth)

in Kanada:
 Milton (Nova Scotia)
 Milton (Ontario)

in Neuseeland:
 Milton (Neuseeland)

in Schottland:
 Milton (Dumfries and Galloway)
 Milton (East Lothian)
 Milton (Glasgow)
 Milton (Drumnadrochit), Highland
 Milton (Easter Ross), Highland
 Milton (South Uist)
 Milton (West Dunbartonshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Milton (Delaware)
 Milton (Florida)
 Milton (Georgia)
 Milton (Illinois)
 Milton (Indiana)
 Milton (Iowa)
 Milton (Kentucky)
 Milton (Louisiana)
 Milton (Massachusetts)
 Milton (Michigan)
 Milton (New Hampshire)
 Milton (Ulster County), New York
 Milton (Saratoga County), New York
 Milton (CDP), Census-designated Place im selben County
 Milton (North Carolina)
 Milton (North Dakota)
 Milton (Oregon)
 Milton (Pennsylvania)
 Milton (Tennessee)
 Milton (Vermont)
 Milton (Washington)
 Milton (West Virginia)
 Milton (Wisconsin), im Rock County
 Milton (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin
 Milton (Town, Rock County), Town(ship) im Rock County, Wisconsin

Siehe auch:
 Milton of Campsie
 Milton of Ogilvie
 Milton Keynes